Howardsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Howardsville (Colorado)
 Howardsville (Maryland)
 Howardsville (Michigan)
 Howardsville (New Jersey)
 Howardsville (Albemarle County, Virginia)
 Howardsville (Loudon County, Virginia)

Siehe auch:
 Howardville